Иван Скобелев: Скобелев, Иван Алексеевич (1901—1982) — Герой Советского Союза.
 Скобелев, Иван Никитич (1778—1849) — русский военачальник, генерал от инфантерии.